Kádár Gyula (1898–1982) katonatiszt
 Kádár Gyula (1911–2001) szíjgyártó, bőrdíszműves, a Népművészet Mestere (1983)
 Kádár Gyula (1930) kertészmérnök, Életfa emlékplakett ezüst fokozatával kitüntetett egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, volt dékán (1974–1980), tanszékvezető (1967–1991) és rektorhelyettes (1983–1986) a Kertészeti Egyetemen
 Kádár Gyula (1953) történész

Jegyzetek